Stichting Viruswaarheid, een Nederlandse actiegroep, voorheen bekend als Viruswaanzin
 Vrijheid vzw – a.k.a. viruswaanzin.be, een Belgische actiegroep